Les Transports publics du Chablais (TPC) est une entreprise ferroviaire née en 1999 à la suite de la fusion des quatre compagnies de chemin de fer à voie étroite :
 Chemin de fer Aigle-Leysin (AL)
 Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC)
 Chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets (ASD)
 Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye (BVB)

La compagnie exploite les lignes de chemin de fer Aigle–Leysin (ligne R25), Aigle–Ollon–Monthey–Champéry (Ligne R26), Aigle–Le Sépey–Les Diablerets (ligne R24), Bex–Villars (ligne R27), Villars–Bretaye (ligne R28) et un réseau de bus dans les Chablais vaudois et valaisan.

En 2014, les TPC fêtent les cent ans de la ligne ASD . Pour marquer le coup, ils mandatent l'artiste suisse Pascal Bettex. Ce dernier crée le Chablais-Scope, une sculpture qui prend place à l'intérieur de deux anciennes automotrices AOMC (Be 4/4 103 / 105) entièrement transformée pour l'occasion. À travers son œuvre, Pascal Bettex présente toutes les facettes de la région. Le Chablais-Scope est inauguré en octobre lors de la Foire du Valais à Martigny, où il est invité comme hôte d'honneur .

Les lignes de chemin de fer

Les lignes de bus

Lignes TPC

Lignes MobiChablais 
Depuis le , les TPC exploitent le réseau MobiChablais créé par la volonté des communes d'Aigle, Ollon, Monthey et Collombey-Muraz d'améliorer leur dessert par transport en commun. Depuis le 12 décembre 2021, Mobichablais a été étendu à 4 nouvelles communes, Yvorne, Bex, Massongex et Troistorrents.

Lignes CarPostal 
Ces lignes CarPostal ne sont pas exploitées par les TPC mais complètent la desserte du Chablais. En décembre 2021, la concession de six lignes de CarPostal a été transférée aux Transport Public du Chablais (TPC). Cela permets de garder un équilibre entre les entreprises de transports publics dans le canton avec cette nouvelle attribution.

Projets

Nouvelle rame pour l'ASD 
Les nouvelles rames de la ligne Aigle - Le Sépey - Les Diablerets ont été présentées en version numérique sur le rapport de gestion 2021 des TPC. Elles seront mises en exploitation en . Ces nouveaux trains seront construits par Stadler AG ; la commande est une collaboration avec les Chemins de fer du Jura (CJ) et les Transports publics neuchâtelois (TransN), permettant une réduction des coûts à l'achat.

Galerie

Nouvelle livrée après 2009 
La nouvelle livrée de Nadja Zimmerman commune aux quatre entreprises et surnommée affectueusement « la salade ».

Livrée de 1987 à 2009

Livrée avant 1987

Voir aussi 

 Chemin de fer Aigle-Leysin
 Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
 Chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets
 Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
 Liste des chemins de fer suisses
 Gare d'Aigle • Gare de Bex • Gare de Monthey • Gare de Villeneuve

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .

Liens externes 
 Site des TPC

Entreprise fondée en 1999
Entreprise de transport ferroviaire ayant son siège en Suisse
Entreprise de transport en commun ayant son siège en Suisse
Entreprise de transport en bus
Entreprise ayant son siège dans le canton de Vaud
Transport dans le canton du Valais
Transport dans le canton de Vaud
Aigle (Vaud)
Bex

 Site des Archives Cantonales Vaudoises